Му́тіс () — іспанське прізвище. Відомі носії.

 Альваро Мутіс (; 1923–2013) — колумбійський поет і прозаїк.
 Хосе Селестіно Мутіс (; 1732–1808) — іспанський ботанік, видатний натураліст, лікар і математик.

Іспанські прізвища